L'expression Oscars du cinéma 1991 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1991 et honorait des films sortis en 1990.

Pour les films sortis en 1991 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1992.